Калининский — посёлок в Солонешенском районе Алтайского края. Входит в состав муниципального образования сельское поселение Берёзовский сельсовет.

История 
Обрзован как посёлок фермы имени Калинина совхоза «Знамя Октября».

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 %.

Примечания 

Населённые пункты Солонешенского района